NEF kan syfta på: 

 NEF – en brittisk oberoende tankesmedja, se New Economics Foundation
NEF – en typ av digitalt bildformat (RAW-format), se Nikon Electronic Format